I Soghain erano un popolo dell'antica Irlanda il cui territorio principale era nel Tir Soghain, poi annesso al regno di Uí Maine. Erano ubicati nella parte centrale dell'odierna contea di Galway, a nord delle città di Athenry, Loughrea e Ballinasloe.

Bibliografia
 The Senchineoil and the Soghain: Differentiating between the pre-Celtic and early Celtic Tribes of Central East Galway, Joseph Mannion, Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 58, pp.165-170, 2006.

Tribù britanniche
Regni dell'antica Irlanda